Григоріїв Мирослав Никифорович — український художник-графік, новинар.
 Григоріїв Никифір Якович — громадський та політичний діяч, публіцист і педагог, міністр освіти УНР (1918).

Див. також 
 Григор'єв

Українські прізвища